Halford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Halford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Warwickshire
 Halford – angielska grupa muzyczna
 Halford Island – niezamieszkana wyspa w Kanadzie